Клермонський собор — термін, який має декілька значень:

 Клермон-Ферранський собор — собор, розташований у місті Клермон-Ферран у Франції;
 Клермонський собор (535) — церковний собор, який виніс декілька ухвал щодо канонів Церкви, зокрема обрання єпископів, одруження з юдеями та інше;
 Клермонський собор — церковний собор, скликаний Папою Урбаном II в листопаді 1095 року, на якому було оголошено про проведення Першого хрестового походу;
 Клермонський собор (1130) — церковний собор, скликаний Папою Інокентієм II, на якому було винесено заборону брати участь у лицарських турнірах під загрозою відлучення від церкви.

Багатозначні терміни
Історія християнства
Клермон-Ферран